El término detective puede referirse:

 a un detective (investigador), autónomo (particular) o miembro de las fuerzas policiales, que investiga personas o hechos, que reúne pruebas, que resuelve crímenes y aclara misterios;
 a un inspector de policía en España.
 a un detective privado, profesional del sector privado que practica investigaciones reservadas.
 a un detective de ficción, personaje de ficción de la literatura, o del cine, o de la televisión, o del mundo de la historieta;
 al Detective Conan, historieta (manga) escrita e ilustrada por Gosho Aoyama;
 a Detective Comics, exitoso editor de historieta] que ha hecho populares a muchos superhéroes, entre ellos Batman.

El término también puede estar incluido en (o relacionado con):
 El detective, película estadounidense de 1968 dirigida por Gordon Douglas y protagonizada por Frank Sinatra en el papel principal.
 Detective, película argentina de 1954 dirigida por Carlos Schlieper.